Билл Уи́льямс () — имя и фамилия следующих персоналий:
 Уильямс, Билл (актёр) (1915—1992) — американский актёр.
 Уильямс, Билл (геймдизайнер) (1960—1998) — американский геймдизайнер и программист.
 Уильямс, Билл (1874) (1874—?) — английский футболист, нападающий.
 Уильямс, Билл (1942) (род. 1942) — английский футболист и футбольный тренер.
 Уильямс, Билл (1960) (род. 1960) — английский футболист, защитник.